Disbrow steht für:

 Lisa Disbrow, amerikanische Verwaltungsbeamte
 Disbrow Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller